

Выпуски игр

Бизнес 
 Основана компания Ossian Studios.
 Компания 3DO объявила себя банкротом.

Примечания